Les Vivants et les Morts, roman de Gérard Mordillat paru en 2005 ;
 Les Vivants et les Morts, mini-série télévisée de Gérard Mordillat diffusée en 2011, adaptée de son roman.
 Les Vivants et les Morts (en ), film soviétique d'Aleksandr Stolper sorti en 1964 d'après le roman éponyme de Constantin Simonov.
Les Vivants et les Morts, premier tome, paru en 1959, d'une trilogie de Constantin Simonov, (T2 : "On ne nait pas soldat" et T3: "Le dernier été")